Nowoselyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung  Nowoseliza, deutsch etwa „Neue Ansiedlung“) heißt folgende Stadt in der Ukraine:

Nowoselyzja in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Nowoselyzja

Nowoselyzja heißen folgende Dörfer in der Ukraine:

Oblast Chmelnyzkyj:
Nowoselyzja (Polonne) im Rajon Polonne
Nowoselyzja (Starokostjantyniw) im Rajon Starokostjantyniw

Oblast Iwano-Frankiwsk:
Nowoselyzja (Dolyna) im Rajon Dolyna
Nowoselyzja (Snjatyn) im Rajon Snjatyn

Oblast Kirowohrad:
Nowoselyzja (Blahowischtschenske) im Rajon Blahowischtschenske

Oblast Odessa:
Nowoselyzja (Tatarbunary) im Rajon Tatarbunary

Oblast Poltawa:
Nowoselyzja (Myrhorod) im Rajon Myrhorod
Nowoselyzja (Semeniwka) im Rajon Semeniwka

Oblast Schytomyr:
Nowoselyzja (Schytomyr, Olijiwka) im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Olijiwka
Nowoselyzja (Malyn) im Rajon Malyn
Nowoselyzja (Schytomyr, Popilnja) im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Popilnja

Oblast Sumy:
Nowoselyzja (Krolewez) im Rajon Krolewez
Nowoselyzja (Sumy) im Rajon Sumy

Oblast Transkarpatien:
Nowoselyzja (Berehowe) im Rajon Berehowe
Nowoselyzja (Chust) im Rajon Chust
Nowoselyzja (Mukatschewo) im Rajon Mukatschewo
Nowoselyzja (Tjatschiw) im Rajon Tjatschiw
Nowoselyzja (Uschhorod) im Rajon Uschhorod

Oblast Tscherkassy:
Nowoselyzja (Katerynopil) im Rajon Katerynopil
Nowoselyzja (Tschyhyryn) im Rajon Tschyhyryn
Nowoselyzja (Tschornobaj) im Rajon Tschornobaj

Oblast Tschernihiw:
Nowoselyzja (Bobrowyzja) im Rajon Bobrowyzja
Nowoselyzja (Korop) im Rajon Korop

Oblast Tscherniwzi:
Nowoselyzja (Dnister) im Rajon Dnister

Oblast Winnyzja:
Nowoselyzja (Schmerynka) im Rajon Schmerynka
Nowoselyzja (Lityn) im Rajon Lityn